Kyrkbacka kan syfta på:

 Kyrkbacka, Pojo kommun – en by i Pojo kommun Nyland
 Kyrkbacka, Raseborgs stad – en by i Raseborgs stad stad Nyland